El Camino (spanisch für der Weg) steht für:

 El camino (Roman), ein Roman von Miguel Delibes
 El Camino (Album), ein Album der Band The Black Keys aus dem Jahr 2011

Filme:
 El Camino Christmas, eine Krimi-Filmkomödie aus dem Jahr 2017
 El Camino: Ein „Breaking Bad“-Film, aus dem Jahr 2019

Straßen:
 El Camino Real de Tierra Adentro National Historic Trail, ein Netz von historischen Handelswegen in Nordamerika
 El Camino de la Muerte, Beiname der Yungas-Straße in den Anden
 El Camino Real, ein Weg in Kalifornien

Automodelle:
 Chevrolet El Camino, ein Pickup von Chevrolet
 Chevrolet El Camino (zweite Generation), die zweite Generation des Pickup von Chevrolet in den Modelljahren von 1964–1967
 Cadillac El Camino, ein Konzeptfahrzeug von General Motors

Siehe auch:
 Camino (Begriffsklärung)